De UEFA Women's Champions League 2016/17 was de 16e editie van dit Europese voetbaltoernooi voor vrouwenclubteams georganiseerd door de UEFA.

De finale werd gespeeld op 1 juni in het Cardiff City Stadium te Cardiff, Wales. Titelhouder Olympique Lyon won na strafschoppen van het eveneens Franse Paris Saint-Germain en zegevierde hiermee voor de vierde keer in dit bekertoernooi.

Wedstrijden

Voorronde 
De voorronde werd gespeeld in groepen. De 36 deelnemende teams werden ingedeeld in negen groepen van vier teams. De negen groepswinnaars stroomden door naar de knockoutfase. De loting vond plaats op 24 juni 2016. De wedstrijden werden van 23-28 augustus gespeeld.

Groep 1 
De wedstrijden werden gespeeld in het Pafiakostadion te Paphos en het Tsirionstadion te Limasol, Cyprus.

 Uitslagen

Groep 2 
De wedstrijden werden gespeeld in het Stadion Gradski vrt te Osijek en in het stadion van HNK Cibalia te Vinkovci, Kroatië.

 Uitslagen

Groep 3 
De wedstrijden werden gespeeld in het Cyncoed Stadium te Cardiff en in het Jenner Park Stadium te Barry, Wales.

 Uitslagen

Groep 4 
De wedstrijden werden gespeeld in het Złotej Jedenastkistadion te Konin en in het Miejskistadion te Września, Polen.

 Uitslagen

Groep 5 
De wedstrijden werden gespeeld in het Beltinci Sports Park te Beltinci en in het Lendava Sports Park te Lendava, Slovenië.

 Uitslagen

Groep 6
De wedstrijden werden gespeeld in het Otokastadion en in het Asim Ferhatović Hasestadion te Sarajevo, Bosnië en Herzegovina.

 Uitslagen

Groep 7 
De wedstrijden werden gespeeld in het Waterford Regional Sports Centre te Waterford en in het Ferrycarrig Park te Wexford, Ierland.

 Uitslagen

Groep 8
De wedstrijden werden gespeeld in het Myyrmäenstadion te Vantaa en in het Sonerastadion te Helsinki, Finland.

 Uitslagen

Groep 9
De wedstrijden werden gespeeld op het Sportpark De Peuverweide te Geesteren en op het Sportpark Vondersweijde te Oldenzaal, Nederland.

 Uitslagen

Zestiende finale 
In deze ronde kwamen 23 teams voor het eerst in actie tezamen met de negen groepswinnaars van de voorronde. De loting vond plaats op 1 september 2016. De heenwedstrijden werden op 5 en 6 oktober gespeeld, de terugwedstrijden op 12 en 13 oktober.

Achtste finale 
De loting vond plaats op 17 oktober 2016. De heenwedstrijden werden op 9 en 10 november gespeeld, de terugwedstrijden op 16 en 17 november.

Kwartfinale 
De loting vond plaats op 25 november 2016. De heenwedstrijden werden op 22 en 23 maart gespeeld, de terugwedstrijden op 29 en 30 maart.

Have finale 
De loting vond plaats op 25 november 2016. De heenwedstrijden werden op 22 en 23 april gespeeld, de terugwedstrijden op 29 en 30 april.

Finale 
De finale werd gespeeld op 1 juni in het Cardiff City Stadium te Cardiff, Wales.

UEFA Women's Champions League
Europacupvoetbal 2016/17